Bohannon ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bohannon (Arkansas), im Searcy County
 Bohannon (Virginia), im Mathews County
 Bohannon Addition, im McMinn County, Tennessee

Personen:
 Hamilton Bohannon (1942–2020), US-amerikanischer Schlagzeuger, Bandleader und Musikproduzent
 Hoyt Bohannon (1918–1990), US-amerikanischer Jazz- und Studiomusiker
 Jim Bohannon (1944–2022), US-amerikanischer Fernseh- und Radiomoderator

Sonstiges:
 Bohannon Mine, Mine im Pershing County, Nevada

Siehe auch:
 Bohannon Creek